Mendesia aganopa är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1911. Mendesia aganopa ingår i släktet Mendesia och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
aganopa